Boldi ist der Familienname folgender Personen:
 Benito Boldi (* 1934), italienischer Fußballspieler
 Mario Boldi (1924–??), italienischer Fußballspieler
 Massimo Boldi (* 1945), italienischer Schauspieler und Kabarettist
 Rossana Boldi (* 1953), italienische Politikerin